Missouri, Kansas and Texas Railroad Depot bezeichnet:

 Boonville Missouri, Kansas and Texas Railroad Depot
 Sedalia Missouri, Kansas and Texas Railroad Depot